Thelxinoe (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
Thelxinoe (maan), een maan van Jupiter